Regeringen Anker Jørgensen  kan avse följande danska regeringar:
 
 Regeringen Anker Jørgensen I (1972–1973)
 Regeringen Anker Jørgensen II (1975–1978)
 Regeringen Anker Jørgensen III (1978–1979)
 Regeringen Anker Jørgensen IV (1979–1981)
 Regeringen Anker Jørgensen V (1981–1982)